Кампеонато де Апертура (), е бивш чилийски футболен турнир за професионални отбори. Провежда се с прекъсвания между 1933 и 1950 г. в началото на сезона преди да започне същинското чилийско първенство. Целта на турнира е отборите да изиграят повече мачове през сезона, защото например в дебютния сезон на Примера Дивисион през 1933 г. отборите са осем и играят по веднъж помежду си. Кампеонато де Апертура се смята за предшественик на турнира за Купата на Чили, който започва да се провежда през 1958 г.

Шампиони

По година 

 Бележки
 - Сантяго Морнинг е наследник на Сантяго Стар
 - След изпълнение на дузпи

По отбори

Кампеонато де Клаусура 
През 1944 г. след изиграването на шампионата се състои допълнителен турнир по подобие на Кампеонато де Апертура. На финала Сантяго Морнинг побеждава след 1:1 и изпълнение на дузпи Аудакс Италяно.

Източници 

Футбол в Чили